Warnholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Elsbeth Warnholtz, Geburtsname von Alžběta Frejková (1907–1990), deutsch-tschechoslowakische Schauspielerin
 Rudolf Warnholtz (1906–1993), deutscher Feldhockeyspieler

Warnholtz steht für:
 Haus Warnholtz, das von Ludwig Mies van der Rohe 1914/15 in Berlin erbaute

Siehe auch:
 Warnholz